As línguas Bramaputras ou Sal são uma família das Línguas tibeto-birmanesas faladas no extremo leste da Índia e no noroeste de Mianmar. 
Conforme a classificação de (2001), o ramo Bramaputra das línguas tibeti-birmanesas tem as seguintes famílias:
Dhimal
Bodo-Koch
Konyak (povo Naga do norte)
Kachin-Luic (Jingpho-Sak)

A árvore esquemática dessa família é, conforme Van Driem, já inclusas as Dhimal: 

Bradley (1997) e Thurgood & La Polla (2003) usam o nome Sal. Ethnologue chama essa famíla pre-Dhimal (Sal) family simplesmente como "Jingpho-Konyak-Bodo".: 

Essa é a concepção de Bradley:

Referências
 George van Driem (2001) Languages of the Himalayas: An Ethnolinguistic Handbook of the Greater Himalayan Region. Brill.